Allotettix är ett släkte av insekter. Allotettix ingår i familjen torngräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Torngräshoppor
Allotettix